The Last Rocket — дебютный студийный альбом американского рэпера Takeoff и его единственный сольный альбом, изданный прижизнено. Он был выпущен 2 ноября 2018 года на лейблах Capitol Records, Motown Records и Quality Control Music. Впервые альбом был анонсирован 23 октября 2018 года на частной вечеринке в Лос-Анджелесе. С выходом альбома Takeoff стал вторым участником Migos, выпустившим сольный альбом, после альбома Quavo Quavo Huncho, выпущенного в октябре 2018 года и опередив альбом Offset Father of 4 (2019).

История 
В течение 2018 года все три участника Migos начали заниматься сольной карьерой, при этом Quavo стал первым участником, выпустившим сольный альбом, выпустив в октябре альбом Quavo Huncho. За год до этого Offset выпустил совместный альбом с 21 Savage и Metro Boomin под названием Without Warning. Takeoff стал вторым участником группы, объявившем о выпуске сольного альбома на закрытой вечеринке в Лос-Анджелесе 23 октября. Альбом был назван The Last Rocket, и Takeoff подтвердил, что в его создании принял участие давний соавтор группы Migos . Было объявлено, что в альбом войдет трек под названием «Infatuation». Два дня спустя он выпустил первый сингл с альбома, «Last Memory», вместе с музыкальным видео.

Оценки критиков 

The Last Rocket получил повсеместное признание критиков. На сайте Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 баллов рецензиям основных изданий, альбом получил средний балл 82 на основе шести рецензий.

В своей положительной рецензии Клейтон Томлинсон из Exclaim! похвалил The Last Rocket за его «темы, повествование и мощный пример мастерства Takeoff как рэпера», отметив его как более качественную сольную работу, по сравнению с дебютным альбом его коллеги по Migos Quavo Quavo Huncho. Хип-хоп журнал XXL написал: «Хотя большая часть лирического содержания здесь могла бы легко проскользнуть в проект Migos, проворный флоу и ловкая игра слов Takeoff — это настоящий праздник. С точки зрения чистого рэпа, Takeoff становится самым опасным оружием Migos, чего бы это ни стоило». Сэм Мур из NME высоко оценил продолжительность альбома и исполнение Takeoff: «35-минутная продолжительность пластинки типична для более скромного подхода Takeoff к бизнесу, и, хотя иногда он играет довольно безопасно (см. заурядную хвастливую „Soul Plane“ и сонливый лид-сингл „Last Memory“), его дебютному сольному альбому все же удается более или менее доказать, что, если дать ему шанс, Takeoff способен выделиться самостоятельно.» Дэниел Спилбергер из HipHopDX заявил: «Благодаря своей краткости и рискованности, The Last Rocket успешно иллюстрирует таланты Takeoff. Несмотря на то, что здесь нет откровенных бэнгеров и некоторого контента, этот сольный альбом служит проблеском надежды на долговечность любимого трио хип-хопа».

В своей негативной рецензии Трей Олстон из  раскритиковал отсутствие индивидуальности у Takeoff по сравнению с другими участниками Migos: «Скучная подача Takeoff, не вдохновляющие строчки и в основном однообразные биты превращают то, что могло бы стать альбомом, который подогрел бы огонь ярых фанатов, в работу, которая подтверждает мнение критиков. The Last Rocket — это пугающий показатель того, что либо Takeoff боится изобретать колесо, поэтому пробует его в малых дозах, либо для него и Migos в целом не осталось камня на камне. Здесь есть намеки на блеск, которые, если их развить, покажут, что для Migos еще есть какая-то надежда. Но последний альбом Takeoff скорее вызывает зевоту, чем завораживает на всех фронтах; в рэпе это все равно, что подписать смертный приговор своей карьере. И это дебютный сольный альбом, ради всего святого. Похоже, что эта ракета потерялась в атмосфере; будем надеяться, что она не упадет обратно».

Коммерческие показатели 
The Last Rocket дебютировал на четвертом месте в американском чарте Billboard 200 с 49 000 эквивалентных альбому единиц (включая 5 000 чистых продаж альбома). Две песни с альбома попали в американский чарт Billboard Hot 100: «Last Memory» заняла 54 место, а «Casper» — 99 место.

Список композиций

Чарты

История выпуска

Примечания 

Альбомы Takeoff
Альбомы Quality Control Music
Альбомы, спродюсированные Cubeatz
Альбомы, спродюсированные Murda Beatz
Альбомы, спродюсированные TM88